Померанчу́к:
 Померанчук, Исаак Яковлевич (1913—1966) — советский физик-теоретик

См. также 
 Эффект Померанчука — аномальный характер фазового перехода «жидкость — кристалл» лёгкого изотопа гелия.